Чемпионат Финляндии по лёгкой атлетике 2022 (Игры Калева 2022) проходил с 4 по 7 августа 2022 года на стадионе города Йоэнсуу. 6 августа, из-за непогоды, соревнования пришлось прервать. Это вторые игры проводимые в Йоэнсуу после 1972 

года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Источники 

Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике
Спорт в Финляндии в 2022 году